Raillietina är ett släkte av plattmaskar. Raillietina ingår i familjen Davaineidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Raillietina